Château de Segonzac est le nom porté par deux châteaux français :
 château de Segonzac, situé sur la commune de Segonzac, dans le département de la Dordogne ;
 château de Segonzac, situé à Saint-Genès-de-Blaye dans le département de la Gironde.

Segonzac